Cangrejo moro puede referirse a:
Menippe mercenaria, una especie de cangrejo del Atlántico Norte occidental.
Grapsus adscensionis, una especie de cangrejo de diversas islas del Océano Atlántico, y de Marruecos.
Eriphia verrucosa, un cangrejo del Atlántico Norte, mediterráneo y mar negro